Gai Juli Jul, cònsol el 489 aC.
 Gai Juli Jul, cònsol el 482 aC.
 Gai Juli Jul, cònsol el 447 aC i el 435 aC.
 Gai Juli Vopisc Jul, tribú amb potestat consular el 408 aC i 405 aC.
 Gai Juli Jul, dictador el 352 aC.